Костелево — название населённых пунктов:

Болгария 
 Костелево — село в Врачанской области.

Россия 
 Костелево — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Костелево — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Костелево — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Костелево — деревня в Великолукском районе Псковской области, Купуйская волость.
 Костелево — деревня в Великолукском районе Псковской области, Пореченская волость.
 Костелево — деревня в Великолукском районе Псковской области, Черпесская волость.
 Костелево — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Костелево — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Костелево — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области.